Викторсберг () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Фельдкирх. . Официальный код — 80422.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Филиберт Эллензон по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 9 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга